Het seizoen 2001/02 van de zaterdag Hoofdklasse B ging van start op 1 september 2001. De laatste speelronde was op 11 mei 2002. De zaterdag Hoofdklasse B is een van de zes hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De titelhouder van het vorige seizoen (2000/01) was ASWH, welke dit seizoen uitkwam in de zaterdag Hoofdklasse A.

Teams

Eindstand

Uitleg kleuren

Wedstrijdtabel 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zaterdag B